César Taborda – calciatore argentino
 Eric Taborda – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Federico Taborda – calciatore argentino
 Pablo Taborda – giocatore di calcio a 5 argentino
 Pedro Taborda – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Sebastián Taborda – calciatore uruguaiano
 William González Taborda – ex schermidore colombiano